Zgon na pogrzebie – brytyjska komedia z 2007 roku
 Zgon na pogrzebie – amerykański remake brytyjskiego filmu z 2010 roku